Histoire
 L'Inca, l'empereur des Incas, se considère comme « le fils du soleil ».

Titre d'œuvres
 Le Fils du Soleil, roman de Gustave Aimard, 1879.
 Le Fils du soleil, roman de Heinz Günter Konsalik, 1976.
 Le Fils du soleil, bande dessinée de Don Rosa, 1987.
 Le Fils du Soleil, roman de Hamza Ben Driss Ottmani, 2006.